

Astronomia 
 27846 Honegger – asteroide della fascia principale

Persone 
 Arthur Honegger – compositore svizzero
 Fritz Honegger – politico svizzero
 Klara Honegger – attivista svizzera
 Roger Honegger – ciclista svizzero